Kulma ist der Name folgender Orte:

 Kulma (Gemeinde Thomasberg), Ortschaft der Gemeinde Thomasberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Kulma (Russland), Siedlung im Nowolineiny rajon, Oblast Tscheljabinsk, Russland

Siehe auch:
 Kolmar
 Kollmar (Begriffsklärung)
 Colmar (Begriffsklärung)